Az 1975–1976-os német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 13. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1975. augusztus 9-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1976. június 12-én rendezték. A címvédő a Borussia Mönchengladbach volt és a bajnok is a Borussia Mönchengladbach lett.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1975–1976-os szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1